Redli oder Rédli ist der Familienname folgender Personen:

 András Rédli (* 1983), ungarischer Degenfechter
 Markus Redli (1915–2012), Schweizer Jurist und Bundesbeamter